ММФ — многозначная аббревиатура:

 Министерство морского флота СССР (коротко это министерство морского не военного флота ещё называлось ММФ);
 Методы математической физики — название предмета в вузах, изучающего уравнения в частных производных;
 Механико-математический факультет.